Lycias est un orateur athénien du  siècle av. J.-C. Il aida à l'expulsion des Trente Tyrans et distribua aux citoyens sa grande fortune que les Tyrans avaient confisquée.

Lorsque Denys l'Ancien, tyran de Syracuse, envoya une délégation aux Jeux olympiques en 368 avant notre ère, Lysias tint une oraison (Olympiakos) dans laquelle il l'attaque. Le discours influença les auditeurs qui détruisirent les tentes de la délégation syracusaine.

Notes et références 

Orateur grec
Personnalité de l'Athènes antique
Orateur du IVe siècle av. J.-C.